Příjmení Dimitrov nese více různých osobností:

 Filip Dimitrov (* 1955) – bulharský politik
 Georgi Dimitrov (1882–1949) – bulharský komunistický politik, revolucionář a bojovník komunistického hnutí
 Georgi Dimitrov (fotbalista) (1959-2021) - bulharský fotbalista
 Grigor Dimitrov (* 1991) – bulharský profesionální tenista
 Ivan Dimitrov (1935–2019) – bulharský fotbalista
 Kosta Dimitrov (* 1949) – český politik
 Svetla Dimitrovová (* 1970) – bývalá bulharská atletka, sprinterka a vícebojařka
 Vladimir Dimitrov-Majstora (1882–1960) – bulharský malíř